Acacías kan syfta på:

Colombia 

 Acacías (kommun), Meta, 
 Acacías (ort), Meta,